Laurillard ist der Familienname folgender Personen:
Alan Laurillard (* 1946), kanadischer Jazzmusiker
Charles Léopold Laurillard (1783–1853), französischer Zoologe